Jarayotar peut faire référence à :
 Jarayotar, un village du Népal situé dans le district de Bhojpur ;
 Jarayotar, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli.